Somogyi Pál
 Somogyi Pál (1894–1980) költő, író
 Somogyi Pál (1924–1983) humorista, újságíró, költő
 Somogyi Pál (?) autóversenyző
hasonló nevűek
 Somogyi Pál György (1946) belsőépítész